Hollie – variante del prenome femminile Holly
Hollie – album di Hollie Steel del 2009